О́транто () — итальянский топоним. Может означать:

 Отранто — пролив между побережьями Италии и Албании.
 Отранто (мыс) — мыс.
 Отранто — портовый город в Италии.
 Замок Отранто — замок на юге Италии.

Другое 
 «Отранто» — британский пассажирский лайнер.
 «Замок Отранто» — роман Хораса Уолпола.